José Benedito Hernandez - político e músico
José Benedito Tobias - ex-futebolista
José Benedito Canelas - político
José Benedito Marcondes de Matos - fazendeiro e político
São Benedito José Labre - O "Vagabundo de Deus"
José Benedito Simão - bispo

Desambiguação